Pauta puede referirse a:

 La pauta musical (o pentagrama), un conjunto de cinco líneas horizontales paralelas y equidistantes sobre el cual se escriben las notas musicales y demás signos de notación musical.
 La pauta de lectura.
 En pauta, un extinto programa de televisión chileno.
 Pauta FM, una estación radial chilena, ubicada en el dial de 100.5MHz de frecuencia modulada.

Enlaces externos